Алибек Анзорович Акбаев () () — российский борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата России 2016 года, входит в состав сборной команды страны.

Биография 
Родился 17 июня 1989 года в станице Сторожевая, Зеленчукского района КЧР в семье Акбаевых Анзора Токалаевича и Зои Абугалиевны. Младший брат борцов-чемпионов Рената и Хусея. Живёт и тренируется в Карачаевске.

Спортивная карьера 
Мастер спорта России по вольной борьбе.
 2016 — бронзовый призёр чемпионата России. С этого же года выступает за сборную России по вольной борьбе.

Примечания

Ссылки 
 

Спортсмены Карачаево-Черкесии
Борцы России